Тиби () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Алькой. Занимает площадь 70,38 км². Население — 1745 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial del Ayuntamiento de Tibi
 Web de la Mancomunidad de la Bonaigua, con amplia información sobre Tibi
 Índice estadístico municipal de Tibi
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística

Муниципалитеты Аликанте